Gösta Olsson kan syfta på:

 Gösta Olsson (folkbildare), 1902-1959
 Gösta Olsson (växtförädlare), 1917-2009
 Gösta Olson (bankdirektör), född 1912
 Gösta Olzon, författare, född 1886
 Gösta Olson (gymnast), 1883-1966 - dock främst känd som gynnare av modern konst
 Gösta Olson, arkitekt, 1894-1969